

Chimica
 Ione – molecola o atomo carico elettricamente

Geografia
Stati Uniti d'America
 Ione – città della Contea di Amador, California
 Ione – città della Contea di Morrow, Oregon
 Ione – città della Contea di Pend Oreille, Washington

Letteratura e filosofia
 Ione di Chio – poeta greco del V secolo a.C. 
 Ione – tragedia di Euripide (in cui Ione è il figlio di Apollo)
 Ione – dialogo di Platone, tra Socrate e Ione, un cantore

Mitologia
 Ione o Iono – capostipite degli Ioni
 Ione – una delle Nereidi

Onomastica
 Ione – nome proprio di persona femminile italiano

Note